Брикетирование:
 Брикетирование отходов — одна из технологий переработки отходов.
 Брикетирование в черной металлургии — наиболее ранний способ окускования.